De laatste editie van het toernooi om de Jaarbeursstedenbeker werd gehouden in het seizoen 1970/71. Hierna werd het toernooi vervangen door de UEFA Cup. Om te bepalen wie de originele beker van het toernooi mocht houden werd een beslissingswedstrijd georganiseerd.

Op 22 september 1971 werd deze wedstrijd gehouden tussen drievoudig winnaar en eenmalig verliezend finalist FC Barcelona, dat onder leiding stond van de Nederlandse trainer Rinus Michels, en de winnaar van de laatste editie Leeds United. In Camp Nou won FC Barcelona met 2-1 en mocht hierdoor de originele beker houden. Teófilo Dueñas scoorde beide doelpunten voor Barcelona, Joe Jordan scoorde voor Leeds.

Wedstrijdgegevens

1971 beslissing
Leeds United AFC
FC Barcelona
Voetbal in 1971
Europacupvoetbal 1971/72
Jaarbeurs
Jaarbeurs